«Пригово́р» () — американский телевизионный сериал, созданный Лиз Фридлендер и Лиз Фридман с Хейли Этвелл в главной роли, который вышел на ABC 3 октября 2016 года. В центре сюжета находится адвокат и дочь бывшего президента США, которая в результате шантажа вынуждена возглавить Conviction Integrity Unit в Нью-Йорке, подразделение, созданное с целью пересматривать случаи неправомерно осуждённых.

11 мая 2017 года ABC официально закрыл сериал после одного сезона.

В ролях 
 Хейли Этвелл в роли Хейс Моррисон
 Эдди Кахилл в роли Уэйна Уоллиса
 Шон Эшмор в роли Сэма Спенсера
 Меррин Данги в роли Максин Бартон
 Эмили Кинни в роли Тесс Ларсон
 Мэнни Монтана в роли Фрэнки Риоса
 Дэниел Францезе в роли Джексона Моррисона

Производство

Разработка 
5 октября 2015 года, было объявлено, что ABC купил сценарий пилотного эпизода, написанный Лиз Фридлендер и Лиз Фридман. Марк Гордон и его The Mark Gordon Company совместно с Entertainment One являются продюсерами. 27 января 2016 года канал заказал съемки пилотного эпизода для сезона 2016-17 годов. Его режиссёром выступила Лиз Фридлендер, а съемки проходили в Торонто, Онтарио, Канада.

12 мая 2016 года канал утвердил пилот и дал зелёный свет на производство первого сезона.

Кастинг 
Кастинг на центральные роли начался в феврале 2016 года. 10 февраля было объявлено, что Хейли Этвелл будет исполнять ведущую роль в пилоте. На следующий день Шон Эшмор подписался играть роль помощника окружного прокурора. 12 февраля Эмили Кинни и Мэнни Монтана также присоединились к пилоту. 29 февраля Меррин Данги, сестра президента ABC Ченнинг Данги, подписалась играть роль ведущего следователя и бывшего полицейского. 7 марта Эдди Кахилл присоединился в основной мужской роли окружного прокурора. 9 марта Дэниэл Ди Томассо получил роль младшего брата героини Этвелл. В июле, однако, Ди Томассо покинул проект и был заменен Дэниелом Францезе.

Список эпизодов

Сезон 1 (2016 - 2017)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Телесериалы ABC Studios
Телесериалы Entertainment One
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Юридические телесериалы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы США, завершённые в 2017 году